

Съвременни български сериали

Сериали на БНТ през 20. век

Източници 
bulgarski-seriali.start.bg

Сериали, български